Americus Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Americus Township (Kansas)
 Americus Township (North Dakota)